Юрий Николаевич Беля́нкин (1938 — 1993) — советский кинорежиссёр и кинооператор.

Биография 
Родился 24 апреля 1938 года в Москве. В 1960 году окончил ВГИК. Работал на ЦСДФ и ЦТ.

Фильмография 
  — Утро нашего города
  — Вечный огонь
  — Выставка. Сергей Конёнков (режиссер-оператор и сценарист)
  — Художник
  — Товарищи потомки (режиссер-оператор и сценарист)
  — Бортовой 812
  — Один час с Леонидом Леоновым (выпуск 1986)
  — Композитор Свиридов (режиссёр и сценарист)
  — Дмитрий Шостакович
  — Жили-были... (режиссёр и сценарист)
  — Слово о Льве Толстом  (сценарий совместно с В. Б. Шкловским)
  — Композитор Шостакович
  — Композитор Отар Тактакишвили
  — Скульптор Михаил Аникушин (режиссер-оператор и сценарист)
  — Рерих (режиссер-оператор и сценарист)
  — Воскреси — своё дожить хочу!; Владимир Маяковский
  — Я не утратил прежний свет... А. Блок» ''(режиссер-оператор и сценарист)
  — Голубое око Сибири

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1986) — за телевизионные документальные фильмы «Воскреси — своё дожить хочу!», «Владимир Маяковский», «Композитор Шостакович», «Один час с Леонидом Леоновым» производства ТО
 заслуженный деятель искусств РСФСР (19.2.1990).

Выпускники ВГИКа
Персоналии:ЦСДФ
Члены Союза кинематографистов СССР